Апанго има више значења:

 Апанго (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Апанго (Мартир де Куилапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Апанго (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику